PRQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Presidencia Roque Sáenz Peña (Argentina).
 prq – codice ISO 639-3 della lingua ashéninka perené.